61-й чемпионат Украины (1-й чемпионат независимой Украины) по шахматам проходил в Симферополе с 13 по 31 октября.

Таблица

Ссылки 
 Шахматы — 1-й чемпионат независимой Украины — Симферополь 1992

1992 год в Крыму
Чемпионаты Украины по шахматам
Октябрь 1992 года
1992 год в шахматах
Спорт на Украине в 1992 году
Спортивные соревнования в Симферополе